Getz kan avse

Personer
 Alfred Getz (1862–1922), norsk minealog, professor
 Bernhard Getz (1850–1901), norsk jurist
 Stan Getz (1927–1991), amerikansk jazzmusiker

Annat
 Hyundai Getz, sydkoreansk småbil, tillverkad 2001–2011

Geografi
 Mount Getz, Antarktis

Efternamn
Efternamnsförgreningssidor